Виктор Иванович Снежневский (3 ноября 1861, с. Благовещенское, Костромская губерния — 8 декабря 1907, Нижний Новгород) — один из крупных исследователей-краеведов рубежа XIX—XX веков, историк-архивист, правитель дел Нижегородской губернской учёной архивной комиссии в период с 1889 по 1895 год, автор множества работ, посвящённых истории Нижегородской губернии.

Биография 
Родился 3 ноября 1861 в селе Благовещенском Варнавинского уезда Костромской губернии в семье Ивана Ивановича Снежневского, причётника Благовещенской церкви.

В 9 лет окончил местную сельскую школу, затем обучался в двухклассном министерском училище. В 1878 выдержал экзамен в Новинскую учительскую семинарию.

1 февраля 1879 Снежневский наряду с другими учениками семинарии был подвергнут жандармскому обыску, при котором обнаружилось письмо «преступного содержания», посланное Виктором Снежневским своему товарищу Шарову, а также стихотворения революционного характера и программа кружка семинарии под названием «Общество по выписыванию книг». За участие в народническом кружке в мае 1879 Снежневский был отчислен из Новинской семинарии и помещён на родине под полицейский надзор без права переезда.

После снятия надзора В. И. Снежневский три года провёл в Костроме, где под руководством новых знакомых среди ссыльной интеллигенции занимался самообразованием.

В 1883 Снежневский приехал в Нижний Новгород и устроился на работу конторщиком, параллельно продолжая изучение русской истории. Написав свою первую статью «Значение сельского духовенства в жизни русского народа», Снежневский с рукописью пришёл на квартиру к В. Г. Короленко, проживавшего в то время в Нижнем Новгороде и состоявшего членом редакции «Северного Вестника». Писатель отметил способности молодого Снежневского и при случае порекомендовал его на должность делопроизводителя Нижегородской губернской учёной архивной комиссии (НГУАК).

В 1889 в результате образовавшейся вакансии В. И. Снежневский занял место правителя дел НГУАК. Председатель архивной комиссии А. С. Гациский писал о нём в отчете за 1900 год:

На первом месте ….по количественным и качественным результатам следует поставить работы правителя дел комиссии В. И. Снежневского, при помощи которого выполняется главное назначение комиссии по разбору и описанию её исторического архива.
В. И. Снежневский работал в помещении архивной комиссии в Ивановской башне Нижегородского кремля, куда заглядывал Владимир Галактионович Короленко. Писателю были необходимы сведения исторически-бытового характера, и они со Снежневским провели немало часов за разбором старых бумаг. Лето Снежневский по обыкновению проводил у себя на родине, на реке Ветлуге. В 1889 году Короленко посетил его скромный дом в селе Благовещенском. Впечатления от этой поездки легли в основу рассказа «Река играет».

Осуществляя архивную деятельность в НГУАК на общественных началах, В. И. Снежневский преподавал в Нижегородском речном училище. В 1895 году ввиду крайне стеснённых материальных обстоятельств он был вынужден переехать с семьёй в Елабугу, где получил должность секретаря уездной земской управы. 

Вернувшись в Нижний Новгород в 1899, Снежневский поступил на работу бухгалтером в Нижегородскую земскую управу, сочетая свою служебную деятельность с архивными изысканиями и принимая участие в собраниях НГУАК.

Скончался 8 декабря 1907 года в возрасте 46 лет от сердечного приступа. Похоронен на Петропавловском кладбище (захоронение не сохранилось).

Его памяти посвящён VII том «Действий НГУАК», вышедший через два года после смерти краеведа, в 1909 году. А. Я. Садовский, председатель Нижегородской губернской учёной архивной комиссии, писал в своём дневнике: «Умерший Снежневский считался необыкновенным человеком, выдающимся по своим способностям, которого настолько ценили, что в память его издали особый сборник…». Узнав о смерти Снежневского, В. Г. Короленко, живший в то время в Полтаве, написал статью в память о нём, которую закончил словами:

Я, лично имевший случай близко узнать его, храню память о часах, проведённых с ним вместе в молчаливой исторической башне, высящейся над современной сутолокой Нижнего базара, Миллионки и волжских пристаней… И так грустно думать, что он отошёл уже в область «местной истории», которую сам разрабатывал ещё так недавно, и которая, думаю, сохранит о нём благодарную память…

Краеведение и археологическая работа 
Будучи правителем дел Нижегородской губернской учёной архивной комиссии, Снежневский не ограничивался составлением и публикацией архивных материалов. Он провёл десятки исторических краеведческих исследований и за семь лет работы — с 1888 по 1895 год — опубликовал целый ряд статей, посвящённых истории землевладения и крепостного хозяйства в Нижегородском уезде, а также вопросам Нижегородского губернского магистрата и наместнического правления.

Всего перу Виктора Ивановича Снежневского принадлежат более 50 работ по истории Нижегородского края, не утративших актуальность и по сей день.

Помимо архивной деятельности Снежневский за время своей работы в НГУАК провел ряд археологических изысканий. В 1892 г. он получил от Императорской археологической комиссии Открытый лист и произвёл раскопки пяти курганов могильника в Кожиной Слободе близ города Сергач, датированных II—III вв.

В 1894 году им были организованы археологические работы в селе Гагино Сергачского уезда Нижегородской губернии. В отчётные материалы экспедиции вошли дневник, опись и фотографии находок, среди которых серебряные и бронзовые украшения, ножи, серп, огниво, наконечники стрел.

Семья 
 Жена — Анна Аполлинарьевна Снежневская (Воскресенская) (23.09.1860 — 26.09. 1941), дочь пономаря Нижегородского Ярмарочного Спасского собора; до бракосочетания с В. И. Снежневским, состоявшегося 14 января 1890 года, — воспитательница в Нижегородском епархиальном женском училище; после его смерти — заведующая библиотекой Нижегородского комитета попечительства о народной трезвости (позже — библиотека им. Г. И. Успенского).
 Дети: Сергей (22.12.1891 — 04.10.1957), Лидия (18(31).01.1892 −07.07.1942), Мария (16(29). 04. 1893 — 29. 11. 1976) и Дмитрий (2(15).09.1898 — 25.12.1951).

Несмотря на стеснённое материальное положение семьи, дети В. И. Снежневского получили хорошее образование. Трое из них избрали педагогическую карьеру. Лидия Викторовна и Мария Викторовна (в замужестве Ильинская) по окончании Мариинской гимназии стали учителями в сельских школах (последняя работала учителем в Овсянковском земском училище (позже школе) в деревне Овсянка Варнавинского уезда Костромской губернии (позже Семёновский район Горьковской области)). Дмитрий Викторович Снежневский преподавал в Горьковской юридической школе гражданское право, защитил кандидатскую диссертацию, считался известным нижегородским юристом.

Избранная библиография 
 Снежневский В. И. К истории пугачёвского бунта в степи у Киргиз-Кайсаков // Русская Старина, 1890. Март и апрель.
 Снежневский В. И. К истории побегов крепостных в последней четверти XVIII и в XIX столетиях // Нижегородский Сборник. т. X.,1890.
 Снежневский В. И. Крепостные крестьяне и помещики Нижегородской губернии накануне реформы 19 февраля и первые годы после неё // Сборник НГУАК. т. III. 1898. С. 57-86.
 Снежневский В. И. Генеральное межевание земель и несколько сведений о характере землевладения в Нижегородском крае в XVII—XVIII столетиях, по делам межевого департамента Сената // Действия НГУАК. т. I. Вып.10. Н Новгород, 1891.
 Снежневский В. И. Губернские учёные архивные комиссии и архивное дело в них // Труды Ярославского областного съезда (съезда исследователей истории и древностей Ростово-Суздальской области). М., 1902. С. 7-26.
 Снежневский В. И. Кузьма, пророк мордвы-терюхан. // Исторический вестник. Том 50. С.-Пб., 1892.
 Снежневский В. И. Нижегородский Мариинский институт благородных девиц. 1852—1902 : Сост. по архивным материалам. — Нижний Новгород : тип. У. А. Скирмунт, 1902. — VI, 189. С.20.
 Снежневский В. И. Крепостные промышленники и головные тати // Исторический вестник. 1893, Сентябрь.
 Снежневский В. И. Крестьяне и помещики Нижегородской губернии накануне реформы 19 февраля и первые годы после неё // Действия НГУАК. т. III, Н.Новгород, 1898.
 Снежневский В. И. Материалы для истории крепостного хозяйства в Нижегородском уезде // Действия НГУАК. т. VI. Н.Новгород, 1905.

Примечания

Литература 
 Короленко, В. Г. Воспоминания о писателях. — Кооперативное издательство «Мир», 1934. — С. 193—194.
 Савин О. М. Времен связующая нить: Историко-литературные документальные очерки. — Мордов. кн. изд-во, 1991 — С. 113—114.
 М. А. Вязьмин Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко — Изд. Нижегородского губсоюза, 1923 — С. 64-65.
 Галай Ю. Г. Архивист по призванию: В. И. Снежневский (1861—1906) // Записки краеведов: очерки, воспоминания, статьи, хроника. — Н. Новгород, 2008. — С. 229—238.
 Звездин А. И. Памяти В. И. Снежневского // Действия НГУАК. т. VII. — Н.Новгород-Канавино,1909. — С.21-26.
 Краткий словарь писателей — нижегородцев. Под ред. В. Е. Чешихина (Ветринского). — Н.Новгород,1915 — С.41.

Ссылки 
 Биографический словарь. Снежневский Виктор Иванович
 Нижегородский некрополь. Снежневский В. И.
 Открытый текст. Снежневский Виктор Иванович

Архивисты Российской империи
Историки Российской империи
Историки по алфавиту
Археологи Российской империи
Похороненные на Петропавловском кладбище (парк им. Кулибина)